Blue Mountain kan syfta på:

Blue Mountain State – kanadensisk TV-serie
Jamaica Blue Mountain – kaffe från Jamaica

Geografi

Jamaica 
 Blue Mountain Peak, berg,

Kanada 
 Blue Mountain (vintersportort) – vintersportort i Ontario, Kanada

Se även
 Blue Mountains (olika betydelser)
 Blå bergen